Borja (pritoka Kljazme), lijeva pritoka Kljazme
Borja (pritoka Ugre), lijeva pritoka Ugre
Mala Borja, lijeva pritoka Borje, koja se ulijeva u Ugru
Borgia, utjecajna velikaška obitelj iz 15 stoljeća
 Borja (planina u BiH)